Adolf Goetze ist der Name folgender Personen:
* Adolf Goetze (Theologe) (1792–1868), deutscher Pädagoge und evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Adolf von Goetze (1800–1897), deutscher Generalmajor
 Adolf Goetze (Verwaltungsjurist) (1837–1920), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Adolph von Goetze (1610–1684), deutscher Generalleutnant der Infanterie und Gouverneur